skup indeksa (teorija skupova)
skup indeksa (teorija izračunljivosti)